Sauna – rodzaj łaźni
 Sauna – film polski z 1992 roku